Dirk Vaihinger ist der Name folgender Personen:

* Dirk Vaihinger (Verleger) (* 1966), Schweizer Verleger und Autor
 Dirk Vaihinger (Filmeditor) (* 1968), deutscher Filmeditor